«La soga» puede referirse a:

Obras artística 
 «La soga (Rope)» (1929), obra de teatro de Patrick Hamilton.
 «La soga (Rope)» (1948), película de Alfred Hitchcock.
 «La soga» (2009), película de Josh Crook.